Подъязычная кость () — небольшая непарная кость, которая имеет форму подковы и залегает под языком, ниже нижней челюсти. Несмотря на расположение в области шеи, чаще всего, учитывая филогенез, анатомически рассматривается совместно с костями лицевой части черепа. Подъязычная кость является единственной крупной костью в теле человека, которая непосредственно или с помощью сустава не соединяется с другими костями.

Анатомия 
Подъязычная кость состоит из:
 тела подъязычной кости () — уплощённой выпуклой вперёд формы, нижний край толще, спереди и сверху имеются гребни. Располагается во фронтальной плоскости, на концах имеются суставные поверхности или хрящи, посредством которых происходит соединение с большими и малыми рогами;
 больших рогов () — парные, также уплощённой формы, длиннее тела подъязычной кости, на концах имеют утолщения. Располагаются горизонтально, одним концом прикрепляясь к концам тела подъязычной кости, вторые концы направлены горизонтально назад и латерально;
 малых рогов () — парные, имеют небольшие размеры, соединены с концами тела подъязычной кости суставами или соединительной тканью. Малые рога могут не окостеневать и оставаться хрящевыми.

Форма, размеры и расположение подъязычной кости могут у разных людей незначительно варьировать, отличаясь как индивидуально, так и по половому признаку.

Иннервация 

Чувствительная иннервация надкостницы: ?

Двигательная иннервация мышц прикрепляемых к подъязычной кости и управляющих её движением осуществляется двигательными волокнами:
 челюстно-подъязычного нерва ( — ветвь нижнего альвеолярного нерва (), ветви нижнечелюстного нерва (), в свою очередь ветви тройничного нерва) — челюстно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы;
 шилоподъязычной () и двубрюшной () ветвей лицевого нерва — шилоподъязычная мышца и заднее брюшко двубрюшной мышцы;
 язычных ветвей () подъязычного нерва — прикрепляющиеся к кости мышцы языка;
 шейного сплетения:
 ⋅ часть волокон первого шейного нерва (CI) не вошедшие в шейную петлю — подбородочно-подъязычная мышца;
 ⋅ нервных стволов шейной петли () CI-CIII — мышцы ниже подъязычной кости (в образовании шейной петли и иннервации мыщц принимает участие также нисходящая ветвь () подъязычного нерва).

Кровоснабжение 
 артерии
Артериальное кровоснабжение подъязычной кости осуществляется передними ветвями наружных сонных артерий (левой и правой):
 язычная артерия () — её надподъязычной ветвью;
 верхняя щитовидная артерия () — её подподъязычной ветвью.

Между одноимёнными правыми и левыми ветвями существуют анастомозы.

 вены

 лимфоотток
Выше тела подъязычной кости, на челюстно-подъязычных мышцах спереди, располагаются подбородочные лимфоузлы, ниже, вдоль передних яремных вен — поверхностные передние шейные (яремные) лимфоузлы.

Прилегающие анатомические образования 

Подъязычная кость является нижней границей подчелюстной области шеи: подъязычного треугольника () переднего треугольника шеи ().

 Сверху
К подъязычной кости крепятся парные (левые и правые) надподъязычные мышцы срединной группы поверхностных мышц шеи: двубрюшная мышца () — прикрепляются к телу оба брюшка; шилоподъязычная мышца () — прикрепляется к телу и большому рогу; челюстно-подъязычная мышца () — прикрепляется к передней поверхности тела; подбородочно-подъязычная мышца () — прикрепляется к передней поверхности тела.

Некоторые из парных скелетных мышц языка, а именно:  () — прикрепляется к верхнему краю тела и большого рога;  () — нижние пучки прикрепляется к верхнему краю тела:  () — прикрепляется к малому рогу. Шилоподъязычная связка () в которой могут быть небольшие сесамовидные кости — соединяет шиловидный отросток височной кости с концом малого рога, парная. Выше кости располагается поднижнечелюстная слюнная железа.

 Снизу
К подъязычной кости крепятся парные подподъязычные мышцы срединной группы поверхностных мышц шеи: грудино-подъязычная мышца () — прикрепляется к телу образуя позадиподъязычную сумку () и подподъязычную сумку (); грудино-щитовидная мышца () — непосредственно к подъязычной кости не прикрепляется, её продолжением является щитоподъязычная мышца; щитоподъязычная мышца () — прикрепляется к краю большого рога; мышца, поднимающая щитовидную железу () — прикрепляется к телу, у некоторых людей может отсутствовать; лопаточно-подъязычная мышца () — прикрепляется к нижнему краю тела. Ниже кости располагается щитовидный хрящ.

Снизу к подъязычной кости также прикрепляются: щитоподъязычная мембрана () изменяющая положение гортани согласно движениям подъязычной кости при актах глотания — от гортани к телу и большим рогам; латеральные щитоподъязычные связки () имеющие сесамовидные зерновидные хрящи () — от верхних рогов щитовидного хряща к задним концам больших рогов подъязычной кости; непарная срединная щитоподъязычная связка () — к телу. Иногда (как вариант нормы) снизу может примыкать пирамидальная доля () щитовидной железы прикрепляясь к кости фиброзной капсулой.

 Спереди
Спереди от подъязычной кости расположены: поверхностная пластинка () фасции шеи () прикрепляясь к ней, подкожная мышца шеи (), подкожная жировая клетчатка и кожа. У худощавых людей подъязычная кость может прощупываться через кожу. Спереди латеральнее от больших рогов проходят наружные сонные артерии и внутренние яремные вены, спереди от тела проходят передние яремные вены.

 Сзади
Сзади от подъязычной кости располагается надгортанник разделённый от неё жировой клетчаткой окологлоточного пространства. Подъязычно-надгортанная связка () — прикрепляется к заднему краю тела. С заднебокового направления прикрепляется средний констриктор глотки (): рожково-глоточная часть () — к большому рогу, хрящеглоточная часть () — к малому рогу.

Физиология 
Являясь местом прикрепления мышц, а также гортани, в зависимости от того, какие мышцы задействуются (сокращаются) в том или ином движении, функционально подъязычная кость у человека участвует в качестве рычага в:
 опускании нижней челюсти (наклон головы вперёд без открывания рта, открывание рта без наклона или с наклоном головы, наклон головы назад при фиксации нижней челюсти от движения вниз) — в движении принимают участие все мышцы прикрепляющиеся к кости (дополнительно к другим мышцам области шеи и головы, а также к силе тяжести в положении стоя);
 движение нижней челюсти назад — в движении принимают участие двубрюшные, шилоподъязычные, подбородочно-подъязычные мышцы (дополнительно к височной мышце);
 вращение головы в сторону — в движении принимает участие шилоподъязычная мышца (левая или правая, дополнительно к другим мышцам области шеи);
 глотании посредством движения гортани (вместе с костью, при акте глотания гортань приподнимается вверх, в совокупности с синхронным движением надгортанника при этом происходит перекрывание просвета гортани при прохождении пищевого комка или жидкости по глотке, после проглатывания гортань опускается, надгортанник приподнимается):
 вверх — в движении принимают участие двубрюшные мышцы;
 вверх назад — в движении принимают участие шилоподъязычные мышцы;
 вверх вперёд — в движении принимают участие челюстно-подъязычные, подбородочно-подъязычные мышцы;
 вниз — в движении принимают участие лопаточно-подъязычные, грудино-подъязычные мышцы, синхронно сокращаясь грудино-щитовидная и щитоподъязычная;
 голосообразовании посредством движения щитовидного хряща гортани — щитоподъязычные мышцы двигают вверх, грудино-щитовидные мышцы двигают вниз;
 движение языка вниз назад — в движении принимают участие подъязычно-язычные мышцы;
 акте вдоха (вспомогательно, дополнительно к мышцам грудной клетки и шеи) — в движении принимают участие грудино-подъязычные, грудино-щитовидные мышцы.

Морфогенез

Онтогенез 
У эмбриона человека развивается из состоящих из хрящевой ткани жаберных дуг образуемых между жаберными карманами мезенхимы у начала первичной кишки:
 из нижней части II висцеральной дуги (подъязычной) — малые рога подъязычной кости, шилоподъязычная связка;
 из III висцеральной дуги (I жаберной) — тело подъязычной кости, большие рога подъязычной кости.

Окостенение начинается с больших рогов и тела в 8-10 месяцев внутриутробного развития, и малых рогов с 1-2 лет, с последующим полным окостенением и срастанием в единую кость к 25-30 годам.

Филогенез 

Подъязычная кость имеется и у некоторых других позвоночных животных. В частности, у хамелеонов она имеет отличительные особенности в виде удлинённого тела и равных по длине рожков и, участвует у них в «хранении» спиралевидно скрученного языка в свёрнутом положении и его распрямления при «выстреливании» в направлении добычи.

Подъязычная кость происходят из мезэктодермы и относятся к висцеральному скелету. В процессе филогенеза подъязычная кость, наряду с хрящами гортани, эволюционирует у наземных позвоночных животных из задних (висцеральных) жаберных дуг. Сохраняется подъязычная кость и у вторично ставших водными животными млекопитающих, к примеру у дельфинов.

Галерея

Патологии 
Подъязычная кость может служить местом для хирургического прикрепления гортани при операциях по ларингоплексии при рубцовых постравматических изменениях, стенозах гортани, резекциях и некоторых видах ларингоэктомии при новообразованиях гортани.

Могут быть аномалии развития, к примеру отсутствие одного из малых рогов. Низкое расположение подъязычной кости является одним из предрасполагающих факторов cиндрома обструктивного апноэ сна.

Травмы подъязычной кости в виде переломов тела, больших рогов, разрывов и надрывов места соединения больших рогов с телом, могут возникнуть при ударах и ранениях в поднижнечелюстной области шеи, падениях с высоты, автоавариях, удавлениях. Повреждение может быть изолированным только кости, либо в виде повреждения подъязычногортаннотрахеального комплекса. Перелом подъязычной кости может проявляться нарушением глотания, речи, западением языка, болями при открывании рта и движением языком вперёд. При разрывах мышц, связок, гортани, трахеи происходит смещение подъязычной кости под действие мышц антагонистов или тяжести гортано-глотки. В редких случаях  могут привести к летальному исходу.

Довольно редко может встречаться хондросаркома подъязычной кости, в подъязычную кость могут прорастать опухоли гортани.

Встречается и патологическое обызвествление шилоподъязычной связки, чаще в старческом возрасте.

См. также 
 Гиоидные дуги

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Жевать и сосать млекопитающие научились еще до того, как стали млекопитающими. Об этом рассказал образец кости возрастом 165 миллионов лет» — статья (про ископаемую подъязычную кость) от 19.07.2019 г. М. Абдулаев. «ТАСС».

Череп